Andersonville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Andersonville (Colorado), im Larimer County
 Andersonville (Georgia), im Sumter County
 Andersonville (Delaware County, Indiana)
 Andersonville (Franklin County, Indiana)
 Andersonville (Michigan), im Oakland County
 Andersonville (Montana), im Fergus County – nicht mehr existent
 Andersonville (Brown County, Ohio)
 Andersonville (Ross County, Ohio)
 Andersonville (South Carolina), im Anderson County – nicht mehr existent
 Andersonville (Tennessee), im Anderson County
 Andersonville (Virginia), im Buckingham County
 Andersonville (West Virginia), im Marshall County

Sonstiges:
 Andersonville National Historic Site, Kriegsgefangenenlager (1864/65) der Konföderierten im Amerikanischen Bürgerkrieg
 Andersonville (Roman), mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichneter Roman von MacKinlay Kantor (1955)
 Der Andersonville-Prozess, Broadway-Stück von Saul Levitt (1959/60)
 The Andersonville Trial, mehrfach ausgezeichnete PBS-Fernsehadaptation des Levitt-Stücks (1970)
 Andersonville (Film), Film von John Frankenheimer (1996)

im NRHP gelistete Objekte:
 Andersonville Commercial Historic District, in Chicago, Illinois, ID-Nr. 08000294
 Andersonville National Historic Site, in Andersonville, Georgia, ID-Nr. 70000070